A katari nagydíj volt a 2014-es MotoGP-világbajnokság első futama. A versenyt Losailben rendezték április 13-án.

A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Maverick Viñales végzett az élen, míg a Moto3-ban Jack Miller diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Katar
motogp
Doha